Paulucci ist der Familienname folgender Personen:

 Amilcare Paulucci (1773–1845), italienischer Admiral in österreichischen Diensten
 Filippo Paulucci (1779–1849), italienischer General in russischen Diensten, Bruder von Amilcare Paulucci

Siehe auch:
 Paulucci-Denkmal
 Paolucci